Лига чемпионов УЕФА 2016/17 — 25-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и 62-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов.
Финальный матч состоялся 3 июня 2017 года на стадионе «Миллениум» в Кардиффе, Уэльс.

Это был второй розыгрыш турнира, в котором участвовал победитель Лиги Европы УЕФА, вне зависимости от того, какое место заняла команда в национальном первенстве.

Участники 
В розыгрыше Лиги чемпионов 2016/2017 годов принимают участие 78 команд из 53 футбольных ассоциаций УЕФА (Лихтенштейн не принимает участия, так как не проводит розыгрыш домашнего чемпионата). Количество мест распределяется согласно таблице коэффициентов УЕФА после еврокубкового сезона 2014/2015 годов.

Так в сезоне 2015/2016 годов места распределятся следующим образом:
 Ассоциации с рангом 1—3 заявляют по 4 команды
 Ассоциации с рангом 4—6 заявляют по 3 команды
 Ассоциации с рангом 7—15 заявляют по 2 команды
 Ассоциации с рангом 16—54 (кроме Лихтенштейна) заявляют по 1 команде
 Ассоциация с рангом 55 заявляет 0 команд
С учётом того, что победитель Лиги чемпионов 2015/2016 и Лиги Европы 2015/2016 квалифицируются автоматически, число команд из одной ассоциации должно быть не более 5. Если победители обоих Еврокубков предыдущего сезона из одной и той же ассоциации с рангом 1—3 и они займут в своём чемпионате места, не соответствующие попаданию в соревнование, то они заменят последнюю команду из своей страны, завоевавшую право участвовать в соревновании.

Рейтинг ассоциаций 
Рейтинг футбольных ассоциаций и соответственно распределение мест в Лиге чемпионов 2016/2017 среди стран формируется на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитываются результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 2010/2011 до сезона 2014/2015 включительно, приведённой ниже:

Распределение команд по этапам 
Согласно предварительной схеме отбора для действующего победителя Лиги чемпионов зарезервировано место в групповом этапе. Поскольку победитель Лиги чемпионов 2015/2016 «Реал Мадрид» квалифицировался в групповой этап, став вице-чемпионом Испании, его место в групповом этапе по регламенту турнира отдано победителю Лиги Европы 2015/16 «Севилье».

Список участников 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2016/2017 (составы)

Квалификация

Первый квалификационный раунд 

|}

 Коэффициенты клубов УЕФА участников первого квалификационного раунда
Четыре команды с наибольшими коэффициентами являются «сеянными».

  Нью-Сейнтс 5,200
  Линкольн 1,150
  Алашкерт 0,825
  Б-36 0,575
  Санта-Колома 0,533
  Флора 0,450
  Валлетта 0,425
  Тре Пенне 0,333

Второй квалификационный раунд 

{{2М|Карабах|Азербайджан|3:1|Ф91 Дюделанж|Люксембург|2:0||1:1}}

|}

 Коэффициенты клубов УЕФА участников второго квалификационного раунда
17 команд с наибольшими коэффициентами являются «сеянными».

  Зальцбург 42,520
  Селтик 40,460
  АПОЭЛ 35,935
  БАТЭ 34,000
  Легия 28,000
  Динамо Загреб 25,775
  Лудогорец 25,625
  Копенгаген 24,720
  Карабах 13,475
  Русенборг 12,850
  Астана 12,575
  Шериф 10,575
  Партизани 7,824
  Црвена Звезда 7,175
  Динамо Тбилиси 5,875
  Хабнарфьордюр 5,750
  Тренчин 5,400
  Нью-Сейнтс 5,200
  Ф91 Дюделанж 5,050
  Жальгирис 4,925
  Хапоэль Беэр-Шева 4,725
  Олимпия Любляна 4,625
  Вардар 4,200
  Норрчёпинг 3,975
  Ференцварош 3,475
  Крусейдерс 3,400
  Зриньски 3,175
  Дандолк 2,590
  Младост 2,475
  Лиепая 2,325
  СИК 1,730
  Линкольн 1,150
  Алашкерт 0,825
  Валлетта 0,425

 Третий квалификационный раунд 

 Путь чемпионов 

|}

 Коэффициенты клубов УЕФА участников третьего квалификационного раунда Пути чемпионов
10 команд с наибольшими коэффициентами являются «сеянными».

  Олимпиакос 70,940
  Виктория (Пльзень) 44,585
  Зальцбург 42,520
  Селтик 40,460
  АПОЭЛ 35,935
  БАТЭ 34,000
  Легия 28,000
  Динамо Загреб 25,775
  Лудогорец 25,625
  Копенгаген 24,720
  Карабах 13,475
  Русенборг 12,850
  Астана 12,575
  Астра 11,076
  Партизани 7,824
  Црвена Звезда 7,175
  Динамо Тбилиси 5,875
  Тренчин 5,400
  Хапоэль Беэр-Шева 4,725
  Дандолк 2,590

 Путь представителей лиг 

|}
 Коэффициенты клубов УЕФА участников третьего квалификационного раунда Пути представителей лиг
5 команд с наибольшими коэффициентами являются «сеянными».

  Шахтёр (Донецк) 81,976
  Аякс 58,112
  Андерлехт 54,000
  Фенербахче 40,920
  Спарта 40,585
  ПАОК 37,440
  Стяуа 36,576
  Монако 36,549
  Янг Бойз 24,755
  Ростов 11,716

 Раунд плей-офф 

 Путь чемпионов 

|}
 Коэффициенты клубов УЕФА участников раунда плей-офф Пути чемпионов
5 команд с наибольшими коэффициентами являются «сеянными».

  Виктория (Пльзень) 44,585
  Зальцбург 42,520
  Селтик 40,460
  АПОЭЛ 35,935
  Легия 28,000
  Динамо Загреб 25,775
  Лудогорец 25,625
  Копенгаген 24,720
  Хапоэль Беэр-Шева 4,725
  Дандолк 2,590

 Путь представителей лиг 

|}
 Коэффициенты клубов УЕФА участников раунда плей-офф Пути представителей лиг
5 команд с наибольшими коэффициентами являются «сеянными».

  Манчестер Сити 99,256
  Порту 92,616
  Вильярреал 60,142
  Аякс 58,112
  Боруссия (Мёнхенгладбах) 42,035
  Рома 41,587
  Стяуа 36,576
  Монако 36,549
  Янг Бойз 24,755
  Ростов 11,716

 Групповой этап 

В первую корзину попадают победитель Лиги чемпионов прошлого сезона и чемпионы 7 ведущих ассоциаций, вне зависимости от коэффициента клуба.

  Реал Мадрид 176,142
  Барселона 159,142
  Лестер Сити 15,256
  Бавария 163,035
  Ювентус 107,087
  Бенфика 116,616
  Пари Сен-Жермен 112,549
  ЦСКА 48,716
  Атлетико Мадрид 144,142
  Боруссия (Дортмунд) 110,035
  Арсенал 105,256
  Манчестер Сити 99,256
  Севилья 95,642
  Порту 92,616
  Наполи 90,087
  Байер 04 89,035
  Базель 87,755
  Тоттенхэм Хотспур 74,256
  Динамо (Киев) 65,976
  Олимпик Лион 63,049
  ПСВ 57,112
  Спортинг 51,616
  Брюгге 43,000
  Боруссия (Мёнхенгладбах) 42,035
  Селтик 40,460
  Монако 36,549
  Бешикташ 34,920
  Легия 28,000
  Динамо (Загреб) 25,775
  Лудогорец 25,625
  Копенгаген 24,720
  Ростов 11,716Групповой этап'''

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

Сетка турнира

1/8 финала 
16 команд были разбиты на две корзины: сеяные (победители групп) и несеяные (обладатели вторых мест).Жеребьевка 1/8 финала состоялась 12 декабря 2016 года. Первые матчи были сыграны 14—15 и 21—22 февраля, а ответные — 7—8 и 14—15 марта 2017 года.

|}

1/4 финала 
Жеребьевка 1/4 финала состоялась 17 марта 2017 года. Первые матчи были сыграны 11—12 апреля, а ответные — 18—19 апреля.

|}

1/2 финала 
Жеребьевка 1/2 финала состоялась 21 апреля 2017 года. Первые матчи были сыграны 2—3 мая, а ответные — 9—10 мая.

|}

Финал 

Финальный матч состоялся 3 июня 2017 года на стадионе «Миллениум» в Кардиффе, Уэльс.

Статистика турнира

Бомбардиры

«Сухие» матчи

Примечания

См. также 
 Лига Европы УЕФА 2016/2017

2016/2017